Sautin peut désigner :

Patronyme 

 Dmitri Sautin (1974-), plongeur russe.
 René Sautin (1881-1968), peintre français.

Toponyme 
 Sautin, section de la commune belge de Sivry-Rance.